Леони́д Гончаро́в:
 Гончаров, Леонид Александрович (1909—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Гончаров, Леонид Антонович (1903—1941) — Герой Советского Союза.
 Гончаров, Леонид Борисович (1914—1982) — первый министр автомобильных дорог Казахстана.
 Гончаров, Леонид Георгиевич (1885—1948) — военно-морской теоретик, вице-адмирал.
 Гончаров, Леонид Михайлович (1925—1986) — советский военачальник, кандидат военных наук, генерал-полковник артиллерии.